Lubecz – miasto na Ukrainie
 dawna nazwa wsi Lubcz (województwo kujawsko-pomorskie)